Lanfranco di Pavia può riferirsi a:
 Lanfranco di Pavia (m. 1089), vescovo di Canterbury, nato a Pavia
 Lanfranco di Pavia (m. 1189), vescovo di Pavia